Буссо́тти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Буссотти, Дионизио — в 1638—1654 годах, глава Кафедры Сансеполькро.
  (род. 1993) — итальянский бегун на средней дистанции.
 Буссотти, Сильвано (1931—2021) — итальянский композитор, художник и оперный режиссёр.